Osoby o tym nazwisku:
 Ferdynand Matysik – polski aktor
 Grzegorz Matysik – polski aktor, reżyser oraz tłumacz
 Halina Matysik – polska nauczycielka
 Stanisław Matysik – polski prawnik
 Sylwia Matysik – polska piłkarka
 Waldemar Matysik – polski piłkarz